Сергей Улья́нов:
 Ульянов, Сергей Александрович (1903—1970) — специалист в электротехники, основатель московской школы анализа электромагнитных переходных процессов.
 Ульянов, Сергей Викторович (род. 1946) — российский учёный.
 Ульянов, Сергей Николаевич (1918—1945) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.